Ве:
 Ве — скандинавский бог, один из трех братьев-богов, создавших Мидгард, мир людей.
 Ве — тип святилища или отгороженной священной территории в скандинавском язычестве.
 Ве (ﭪ) — дополнительная буква арабской письменности.
 Ве — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Ве — деревня на острове Футуна.